Лоскано () — испанская фамилия и топоним.

Известные носители:
 Ласкано, Эриберто (1974—2012) — мексиканский наркоторговец, возглавлявший крупный наркокартель Лос-Сетас.
 Ласкано, Хайме (1909—1983) — испанский футболист, полузащитник.

Топонимы:
 Ласкано — муниципалитет в Испании.
 Ласкано — город в Уругвае.